

Patronyme 
 Robert-Lee Eskridge (1891-1975), peintre et illustrateur américain.

Toponyme 
 Eskridge, une ville du Kansas